Folberth este numel de familie a mai multori persoane:

 Otto Folberth (1896 - 1991), scriitor german din Transilvania 
 Otto Gert Folberth (1924 - 2018), om de știință și inventator german, fiul lui Otto Folberth
 William Folberth (1884 - 1967), inventator american născut la Mediaș